ODM désigne :
 l'Office fédéral des migrations en Suisse ;
 Orange Democratic Movement, un parti politique kenyan ;
 Original Design Manufacturer, un type de fonctionnement d'entreprise ;
 Object Data Manager, un registre de AIX (Unix utilisé par  et Bull) ;
 Open Document Master, une extension de OpenOffice.org ;
 Produits Oracle :
 Oracle Data Mining,
 Oracle Directory Manager : un outil pour administrer les annuaires LDAP ;
 Mapping objet-document, un type de logiciel capable de convertir des données provenant d'une base de données orienté document en objets informatiques.
 Operational Decision Manager, une solution logicielle développée par l'entreprise IBM ;
 Ordre de Mission, un document qui officialise une mission quand on travaille dans une entreprise de services du numérique par exemple.